Bifaxariidae är en familj av mossdjur. Bifaxariidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Bifaxariidae finns 46 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Bifaxariidae